РКДС:
 Российско-Китайский деловой совет
 Русский Культурно-Демократический Союз